Bourgueil, commune française d'Indre-et-Loire ;
 Bourgueil, vignoble français du Val-de-Loire bénéficiant d'une AOC ;
 Saint-Nicolas-de-Bourgueil, commune française d'Indre-et-Loire ;
 Saint-nicolas-de-bourgueil, vignoble français du Val-de-Loire bénéficiant d'une AOC ;
 Baudri de Bourgueil, ecclésiastique du .